

Presentación previa 
Pierre-Hugues Herbert y Albano Olivetti eran ellos defensores del título, Pierre-Hugues Herbert decidió no participar este año.

Adil Shamasdin y Andrei Vasilevski ganaron el título tras derrotar en la final Mikhail Elgin y Denys Molchanov.

Cabeza de serie

  Jonathan Eysseric /  Antonio Šančić (Semifinales)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Primera ronda)

<ol start=3>
  Mikhail Elgin /  Denys Molchanov ''(Finalistas)
 ''' Adil Shamasdin /  Andrei Vasilevski (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Wrocław 2017